Иван Мокеев:
 Мокеев, Иван Александрович (1924—2000) — советский и российский актёр театра и кино.
 Мокеев, Иван Евгеньевич (1966—2005) — российский инженер, изобретатель и бизнесмен, сооснователь и первый генеральный директор ООО Плюс коммуникейшнс.